Лемноската и Агиоевстратийска епархия () е епархия на Цариградската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, обхващаща островите Лемнос и Агиос Евстратиос, със седалище в Мирина на Лемнос.

Титли

Център

Архиереи

Бележки